Митрополит Методий Кусев може да се отнася за:
 Митрополит Методий Кусев, български духовник, старозагорски митрополит;
 Митрополит Методий Кусев, парк в Стара Загора, първият градски парк в България;
 Митрополит Методий Кусев, булевард в Стара Загора;
 Митрополит Методий Кусев, награда на РУО – Стара Загора.